Sapa  (Ballerus sapa) – ryba słodkowodna z rodziny karpiowatych.

 Sapa lub Sa Pa – miasto w północnym Wietnamie, w prowincji Lao Cai, w regionie Północny Zachód.

 SAPA – agencja prasowa z RPA